Евангелие от Иоанна:

 Евангелие от Иоанна — четвёртая книга Нового Завета.
 Евангелие от Иоанна — кинофильм британского режиссёра Филиппа Сэвилла.